

Anno 
 352 o 352 a.C.

Codici 
 352 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Konan, nella prefettura di Shiga, in Giappone

Matematica 
 352 – numero